Баб ( — «врата») — титул Сейида Али Мухаммада Ширази () (1819 или 1820 — 1850), основателя и пророка бабидской религии, религии Байана. Среди азалитов он именуется Нукта-и-Байан ( — Смысл Разъяснения). Среди бахаи иранского происхождения он обычно именуется  («Его Святость Возвышенный») или  («Его Святость Высочайший Господин»). Все произведения и откровения Баба называются Байан.

Баб был торговцем из Шираз в Каджарском Иране. В 1844 году, в возрасте двадцати четырёх лет, объявил себя посланником Бога. Он взял себе титул Баб, что означает «ворота» или «дверь», связав себя с обещанным Махди или шиитским аль-Каимом. Он столкнулся с оппозицией со стороны персидского правительства, которое в конечном итоге казнило его и тысячи его последователей, которые были известны как Бабиты. Баб написал множество писем и книг, в которых он изложил свои требования и определил свои учения с некоторыми корнями в шейхизме и, следовательно, в хуруфизме, используя множество численных расчётов. Он ввел идею Того, кого Бог явит, мессианской фигуры, которая принесёт большее послание, чем его собственная. В бабизме (для бахаи и азалитов) Баб играет ту же роль, что и Илия или Иоанн Креститель в христианстве, то есть роль предшественника, который проложил путь к своей религии. Бахаулла, основатель Бахаизма, был последователем Баба и заявил, что в 1863 году он исполнил пророчество Баба, спустя 13 лет после смерти первого.

Ранние годы жизни 
Баб родился 20 октября 1819 года (1 мухаррама 1235 г. хиджры) в Ширазе, в торгово-купеческой семье и получил имя Али Мухаммед. Его отцом был Сейид Мухаммад-Риза, а матерью была Фатима Бегум (1800—1881), дочь известного торговца в Ширазе. Позже она стала бахаи. Отец умер, когда Баб был ещё ребёнком (около 1826 года). Он был воспитан своей матерью под руководством одного из её братьев, купца Хаджи Мирзы Сейида Али. Баб был потомком пророка Мухаммеда и сейидом, так как оба его родителя были потомками внука Пророка Хусейна ибн Али. Братьев или сестёр у него не было.

О детских годах Баба известно мало. В Ширазе его дядя отправил племянника в начальную школу (мактаб), где он оставался в течение шести или семи лет. Он также обучался коммерции в объёме, необходимом, чтобы участвовать в делах семьи его матери. Где-то между 15 и 20 годами он присоединился к своему дяде в семейном бизнесе. В 1835 году он начал работать в качестве коммерсанта в порту Бушир, сначала в торговой конторе своего дяди, а затем самостоятельно.

Позднейшие рассказы подчёркивают набожность Али-Мухаммада в годы юности. Подчиняясь религиозному чувству, он закрыл в 1840 году свою торговлю в Бушире и предпринял долгое паломничество к святым местам шиитов в Ираке, где провёл около года. В течение этого времени он находился в группе, объединённой вокруг шейхитского лидера Сейида Казима Рашти, где привлёк к себе внимание своей необыкновенной набожностью. Он, однако, не продолжил формального религиозного образования и вернулся в Шираз. В августе 1842 года женился на Хадидже Бегум (1822—1882), двоюродной сестре своей матери Фатимы Бегум и дочери известного торговца в Ширазе. Ему было 23, а ей — 20. Брак оказался счастливым. У молодой четы родился сын Ахмад, умерший в младенчестве (1843). Беременность поставила под угрозу жизнь Хадиджи, и она больше не могла зачать. Молодая пара занимала скромный дом в Ширазе вместе с матерью Баба. Позже Хадиджи стала бахаи.

В некоторых своих ранних письмах он пишет, что не получает удовольствия от семейного бизнеса и вместо этого посвящает себя исследованию религиозной литературы. Его современник охарактеризовал его как «очень молчаливого», заметив, что «[он] никогда не будет произносить ни слова, если в этом не возникнет абсолютной необходимости. Он даже не отвечал на наши вопросы. Он был постоянно поглощён собственными мыслями и озабочен повторением молитв и стихов. Это красивый мужчина с тонкой бородой, одетый в чистую одежду, носящий зелёный платок и чёрный тюрбан». Английский врач дал ему такое описание: «Он был очень снисходительным и утончённым человеком, довольно невысокого роста, очень порядочный для персиян, с мелодичным мягким голосом, весьма меня поразившим».

В последующие годы в Ширазе религиозный энтузиазм Али-Мухаммада нашёл своё продолжение. В начале 1844 года или несколько ранее он начал записывать стихи, которые считал божественным откровением. Возможно, что в то же время о нём пошла слава как о личности аскетической, наделённой благословением Скрытого Имама; приписывали ему и чудеса.

Провозглашение и ранняя проповедь (май 1844 — март 1847) 
Начало развития определённого религиозного движения, сосредоточенного вокруг Али-Мухаммада, традиционно связывают с ночью 22 мая 1844 года, в которую состоялось обращение Муллы Хусейна Бушруи, первого из того узкого круга первых последователей Баба, которые впоследствии стали известны как «Буквы Живого». Тогда же началось создание «Каййум-уль-Асма», рассматриваемого как провозглашение Бабом его собственной миссии. В контексте кризиса преемничества, создавшегося среди шейхитов после смерти Сеййида Казима, эти события привели к тому, что Баб стал для многих из шейхитов обетованным мессианским лидером. Провозглашая близкое Воскрешение из мёртвых и предъявляя претензию на божественно подтверждённое лидерство, Баб обращался ко всему мусульманскому миру и вскоре стал для многих «вратами» (Баб) к Скрытому Имаму. В это время его последователи стали называться бабидами.

Отправив своих учеников провозглашать его дело (но без того, чтобы открыто называть его имя), Баб со своим учеником Куддусом и слугой Мубараком покинул Шираз в сентябре 1844 года и направился в Мекку для публичного провозглашения своей миссии. Тем самым он стремился, чтобы его действия совпадали с мусульманскими пророчествами о времени прихода Имама Махди. Затем он намеревался присоединиться к своим ученикам в Ираке, также в соответствии с пророчествами мусульманского мессианизма. Появление Баба в Мекке (12 декабря 1844 — 7 января 1845) осталось малозамеченным. Посыльный Баба в Ираке, Мулла Али Бастами, встретился с сопротивлением со стороны шиитского духовенства и был в конце концов заключён в тюрьму османскими властями. Баб возвестил о перемене божественного веления и вернулся в Бушир. Его последователи в Ширазе, однако, вызвали такие беспорядки (добавив имя Баба к мусульманскому призыву к молитве), что губернатор Шираза, Хусейн-Хан, выслал отряд войск, чтобы арестовать Баба на пути из Бушира. Баб вернулся в Шираз (начало июля 1845 года) и был подвергнут бурному допросу при дворе губернатора, после чего был отпущен на поручительство своего дяди. От него потребовали сделать публичный отказ от претензий на титул имама.

Баб, интенсивно писавший и скрыто принимавший посетителей, среди которых были известные религиозные деятели, как Сейид Яхья Дараби (Вахид) и Мулла Мухаммад Занджани, впоследствии обратившиеся в его последователей, однозначно рассматривался теперь властями как лидер инакомысленного религиозного движения. В 1846 году Баб был снова арестован, но вследствие хаоса в Ширазе, вызванного эпидемией холеры, избежал заключения и перебрался в Исфахан. Там он оставался до марта 1847 года в качестве гостя исфаханского губернатора Манучир-Хана, который симпатизировал Бабу и стремился создать возможность для его встречи с Мухаммад Шахом, где он мог бы представить себя непосредственно монарху.

Поздняя проповедь Баба (1847 — июль 1850) 
Смерть Манучир Хана в феврале 1847 года обозначила поворот в судьбе Баба. Мухаммад Шах, казалось, симпатизировал Бабу в то время, но Хаджи Мирза Агаси, его главный визирь, усматривал в растущей популярности Баба угрозу своему собственному положению. По приказу Агаси Баб был заключён в отдалённую крепость Маку в Иранском Азербайджане (июль 1847 — апрель 1848), а затем в крепость Чихрик (апрель 1848 — июнь 1850).

В период заключения Баба движение бабидов и его взаимоотношения с иранским обществом претерпели глубокие изменения. В начале 1848 года Баб открыто провозгласил себя своим последователям в качестве Махди и объявил закон ислама несостоятельным. Последний должен был быть заменён новым порядком, начертанным им в его книге, называемой Байан. В письмах шаху и его визирю Баб осудил их действия. Коренной разрыв с шиитским исламом был углублён в июле 1848 года в результате двух событий, произошедших почти одновременно. Первым из них было представление Баба суду духовенства в Тебризе, возглавляемому наследником престола Насреддин-шахом, где Баб публично назвал себя Махди и был приговорён к телесному наказанию (битью по пяткам), которое было приведено в исполнение в доме одного из клириков. Другим событием было собрание ведущих бабидов в Бадаште, где они провозгласили прекращение эры ислама и начало нового миропорядка.

К этому времени растущее воодушевление последователей Баба, с одной стороны, и консолидация сопротивления со стороны духовенства, с другой, привели к ряду столкновений между бабидами и их противниками. После смерти Мухаммад Шаха (1848) началось вооружённое противостояние в крепости Табарси, в результате которого правительственным войскам удалось лишь путём вероломства одержать верх над бабидами. В 1850 году вспыхнули новые конфликты, отчего новый визирь, Мирза Таги Хан (Амир-Кабир) пришёл к мнению, что положить конец движению бабидов можно только лишив его центра. Баб был снова привезён в Тебриз и публично расстрелян 9 июля 1850 года. С ним вместе был расстрелян один из его преданных последователей, Мирза Мухаммад Али Зунузи (Анис).

Среди последователей Баба распространены различные легенды о чудесных событиях, сопровождавших его казнь. Так, рассказывали, что первое подразделение войск, которому было приказано привести приговор в исполнение, было христианским полком, состоявшим из 750 стрелков. Когда густой дым от пороховых ружей рассеялся, тысячи свидетелей якобы увидели Аниса стоящим на месте казни живым и невредимым: пули не задели ни его тела, ни тела Баба, а самого Баба на площади не было. Через какое-то время Баба якобы обнаружили в его камере, где он оканчивал диктовать своему секретарю.

Останки Баба и Аниса были укрыты бабидами и находились последовательно в разных местах, пока, наконец, не были доставлены по указанию Абдул-Баха в 1899 в Палестину. Там они были захоронены в Храме Баба на склоне горы Кармель, Хайфа (сегодня Израиль).

Учение 
Учение Баба имеет три широких этапа, каждый из которых имеет доминирующую тематическую направленность. Его самые ранние учения в первую очередь определяются его интерпретацией Корана и хадисов. Этот интерпретирующий режим продолжается на всех трех этапах его учения, но происходит сдвиг, когда он делает акцент на философское разъяснение и, наконец, к заявлениям в области законодательства. На втором философском этапе Баб дает объяснение метафизике бытия и творения, а на третьем законодательном этапе объединяются его мистические и исторические принципы. Анализ работ Баба на этих этапах показывает, что его учения были вдохновлены общим принципом с множественными измерениями и формами.

Большинство работ Баба были утеряны. Сам Баб заявил, что они превышают пятьсот тысяч стихов в длину. Если поместить на одну страницу 25 стихов, то это будет равно 20 000 страниц текста.

См. также 
 Байан
 Бабизм
 Народ Байана
 Браун, Эдвард Гранвил

Примечания

Литература 

Писания Баба
 «Персидский Байан. Конспект» 
 «A Summary of the Persian Bayan» translated by E.G. Browne from Persian to English language 
 Báb, The. Selection from the Writings of the Báb. (trans. Habib Taherzadeh et al.). Haifa: Bahá'í World Center, 1976.
 Báb, The. Le Béyân arabe, trans. A.L.M. Nicolas. Paris: Ernest Leroux, 1905.  
 Báb, The. Le Béyân persan, trans. A.L.M. Nicolas, 4 vols. Paris: Librairie Paul Geunthner, 1911—1914.  
 Báb, The. Le Livre des sept preuves, trans. A.L.M. Nicolas, 4 vols. Paris: Maisonneuve, 1902.
 СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ БАБА С ПОРТАЛА WWW.BAHAI.SU

Научная
 
 Browne, Edward G. A Traveller’s Narrative of the Bab. Amsterdam: Philo Press, 1974. ISBN 90-6022-316-0
 
 Smith, Peter. A Concise Encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: One World, 2000. ISBN 1-85168-184-1
 Shoghi Effendi (trans., ed.) The Dawn-Breakers. Nabíl’s Narrative of the Early days of the Bahá'í Revelation. Willmette: Bahá'í Publishing Trust, 1970.
 
 
 Momen, Moojan. The Bábí and Bahá'í Religions, 1844—1944. Some Contemporary Western Accounts. George Ronald: Oxford, 1981. ISBN 0-85398-102-7
 Momen, Moojan. «Selection from the Writings of E. G. Browne on the Babi and Baha’i Religions» (Oxford: George Ronald, 1987) ISBN 0-85398-247-3, ISBN 0-85398-246-5
 
  

Художественная
 Гриневская, И. А. Баб. Драматическая поэма из истории Персии. В 5 действиях и 6 картинах. Издание 2-е. Петроград, 1916. (Текст пьесы имеется под: )
 Nakhjavani, Bahiyyih. The Saddlebag. Beacon Press, 2001. ISBN 0-8070-8343-7

Ссылки 

 

Бабизм
Вера Байани
Основатели религий
Пророки бахаизма
Вера Бахаи
Титулы
Казнённые религиозные деятели
Расстрелянные в Иране
Похороненные в Хайфе
Казнённые в Иране в XIX веке